Mattick ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Mattick (* 1983), siehe DJ Eule, deutscher Musikproduzent und Discjockey
 Fritz Mattick (1901–1984), deutscher Botaniker
 Kurt Mattick (1908–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Martina Mattick-Stiller (* 1967), deutsche Fernsehjournalistin
 Natalia Mattick (* 1971), deutsche Basketballspielerin
 Paul Mattick (1904–1981), deutsch-US-amerikanischer Ökonom
 Paul Mattick Jr. (* 1944), US-amerikanischer Philosoph und Ökonom

Siehe auch:
 Mattig,  Fluss in Österreich